Noa, Brassó városrésze
Noa, keresztnév
Noa (táncosnő)
Noa (énekes)